Ма́рсиу Ну́ну Орне́лаш Абре́у (; ) — португальский футболист, играл на позиции полузащитника и в нападении на позиции вингера. Финалист Кубка Интертото 2008 года.

Карьера 
Марсио Абреу начал свою взрослую футбольную карьеру в 1999 году в команде «Маритиму». Абреу никогда не оставался надолго в первой команде, балансируя между главным составом и резервным. В 2004 Марсио переходит в соседний клуб из района Камаша. Летом 2007 года Абреу переходит в болгарский «Черноморец» из города Бургас, выступая за этот клуб до 2010 года. В феврале 2011 года он перешёл в молодой российский клуб «Краснодар». 6 февраля 2011 года Марсио провёл свой первый матч за клуб в товарищеском матче против «Таврии». Отыграв за краснодарцев 3 сезона, Абреу покинул команду в конце сезона 2013/14 и перешёл в московское «Торпедо», которое вернулось в РФПЛ. Однако не сыграв ни одного официального матча за автозаводцев, Абреу решил завершить футбольную карьеру по семейным обстоятельствам.

После пропущенных двух сезонов 36-летний Абреу вернулся в бывший клуб «Камача», игравшем в третьем дивизионе Португалии. Закончил карьеру в мини-футбольном клубе «1 Майу Фуншал», отыграв там два сезона.

Достижения 
 «Черноморец»
 Финалист Кубка Интертото: 2008

 «Краснодар»
 Финалист Кубка России: 2013/14

Статистика

Участие в турнирах 

Итого сыграно матчей: 232. Забито мячей: 17. Отдано голевых передач: 29.

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Маритиму»
Игроки ФК «Депортиво де Камаша»
Игроки ФК «Черноморец» Бургас
Игроки ФК «Краснодар»